Ej att förväxla med Navestad, en stadsdel i Norrköping.
Naverstad är ett ortnamn i Tanums kommun i norra Bohuslän. Det kan avse:
 Naverstads socken – administrativ enhet före 1862
 Naverstads landskommun – bildad 1863 av Naverstads socken, 1952–1970 del av Bullarens landskommun, sedan 1971 del av Tanums kommun 
 Naverstads distrikt – bildat 2016 inom Tanums kommun med gränser som Naverstads socken

 Naverstads församling – bildad 1863, sedan 2002 del av Naverstad-Mo församling
 Naverstad-Mo församling – bildad 2002 
 Naverstads kyrka – med anor från 1100-talet
 Naverstad gravfält – från järnåldern, 100-600 e.Kr.